Colombi ist der Familienname folgender Personen.

Carlo Colombi (1883–1966), Schweizer Ingenieur und Hochschullehrer
Giuseppe Colombi (1635–1694), italienischer Komponist und Violinist
 Luigi Colombi (1851–1927), Schweizer Jurist und Politiker (FDP)
 Plinio Colombi (1873–1951), Schweizer Kunstmaler und Grafiker
 Simone Colombi (* 1991), italienischer Fußballtorhüter.

Siehe auch:
 Colombischlössle
 Colombi Hotel